Classical Gas – singolo di Mason Williams del 1968
 Classical Gas – album di Mason Williams e Mannheim Steamroller del 1987
 Classical Gas – album di Tommy Emmanuel del 1995